Села:
 Дмитрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Дмитрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада (в минулому — П'ятихатський район)